Имидодибромид ртути(II) — неорганическое соединение,
имид ртути и бромистоводородной кислоты
с формулой Hg(NH)Br,
жёлтые кристаллы.

Получение 
 Добавление к кипящему раствору бромида ртути(II) раствора смеси аммиака и бромида аммония:

Физические свойства 
Имидодибромид ртути(II) образует жёлтые кристаллы
тригональной сингонии,
пространственная группа P 321,
параметры ячейки a = 0,6971 нм, c = 0,6165 нм, Z = 2
.

Не растворяется в воде и органических растворителях,
растворяется в растворах цианистого калия и иодида калия.

Примечания

Литература 
 

Соединения ртути
ртути
Имиды
Соединения азота по алфавиту